|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Barcelona (officieel Barcelona KIA) van 2008 vond plaats van 9 tot en met 15 juni 2008 in de Spaanse stad Barcelona. Er werd gespeeld op een gravel-ondergrond.

Enkelspel 
Titelhoudster Meghann Shaughnessy was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Shahar Peer sneuvelde al in de eerste ronde.

Het tweede reekshoofd, Russin Maria Kirilenko, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de ongeplaatste wildcard-speelster María José Martínez Sánchez uit Spanje in twee sets. Kirilenko wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Barcelona op haar naam te schrijven. Het was haar vierde WTA-titel, de tweede van 2008.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelverdedigsters Nuria Llagostera Vives en Arantxa Parra Santonja hadden zich niet als team voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Llagostera Vives speelde samen met María José Martínez Sánchez, en bereikte de finale. Parra Santonja wist, met de verliezend finaliste van het vorig jaar Lourdes Domínguez Lino aan haar zijde, haar titel te prolongeren.

De finale was een algeheel-Spaanse aangelegenheid. Het als derde geplaatste duo Lourdes Domínguez Lino / Arantxa Parra Santonja won het toernooi. Zij versloegen in de eindstrijd het als eerste geplaatste koppel Nuria Llagostera Vives en María José Martínez Sánchez in de match-tiebreak. Het was hun tweede gezamenlijke titel. Domínguez Lino had daarnaast één eerdere dubbelspeltitel met een andere partner; Parra Santonja ook een.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Barcelona 2008
Barcelona